Palmeria kan syfta på:

 Palmeria (djur) – etrt släkte finkar
 Palmeria (växter) – ett släkte av tvåhjärtbladiga växter